44-й корпус — наименование корпуса в вооружённых силах различных государств.

 44-й армейский корпус (Третий рейх)
 44-й стрелковый корпус (1-го формирования) (СССР)